Pectoral se puede referir a:

 Lo relativo al pecho, a la cavidad pectoral. 
 También a los músculos pectorales, se comparte en 2:
 Pectoral mayor
Pectoral menor

 Collar, adorno para el cuello o la parte superior del pecho. 
 Cruz pectoral, cruz que los obispos y abades llevan sobre el pecho.